El Torneig de Poona 2018, també és conegut com a Tata Open Maharashtra 2018, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 de gener de 2018 al SDAT Tennis Stadium de Poona, Índia. És la primera edició disputada a la ciutat de Pune després de vint-i-una edicions disputades a Chennai, i l'inaugural a Nova Delhi.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018